Stonsdorf steht für

 Stonsdorf, deutscher Name des niederschlesischen Dorfes (heute polnisch Staniszów) im Riesengebirge
 Stonsdorfer, Frucht-Kräuter-Likör, nach dem Ort benannt
 Stonsdorf, Gewerbegebiet in Norderstedt

Personen:
 Martin Stonsdorf, Sammelpseudonym deutscher Schlagerarrangeure